Municipio de Lime Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lime Creek (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Lime Creek (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.